Константинопольский — фамилия:

 Константинопольский, Адольф Маркович (1924—1993) — художник.
 Константинопольский, Александр Маркович (1910—1990) — шахматист.
 Константинопольский, Григорий Михайлович (род. 1964) — режиссёр, актёр, сценарист.

См. также 
 Константинопольский патриарх